Fresh Records – etichetta discografica britannica
 Fresh Records – etichetta discografica statunitense